Imperial (platenlabel), platenlabel, onderdeel van EMI Music
Imperial (automerk), een historisch automerk van Chrysler
Imperial (Birmingham), een Brits historisch motorfietsmerk
Imperial (Boston), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
Imperial (Londen), een Brits historisch motorfietsmerk
Imperial (Canada), town in Canada
Imperial (platenlabel)
Imperial (Californië), een plaats in Imperial County in de Verenigde Staten
Imperial County, een county in Californië in de Verenigde Staten
Imperial (Missouri)
Imperial (Nebraska)
Imperial (Texas)
Imperial (inhoudsmaat voor wijn)
Imperial (bier)